Victoria Azarenka era a atual campeã e defendeu seu título com sucesso, derrotando Li Na na final por 4–6, 6–4, 6–3.

Cabeças de chave

  'Victoria Azarenka (Campeã)
  Maria Sharapova (Semifinais)
  Serena Williams (Quartas de final)
  Agnieszka Radwańska (Quartas de final)
  Angelique Kerber (Quarta rodada)
  Li Na (Final)
  Sara Errani (Primeira rodada)
  Petra Kvitová (Segunda rodada)
  Samantha Stosur (Segunda rodada)
  Caroline Wozniacki (Quarta rodada)
  Marion Bartoli (Terceira rodada)
  Nadia Petrova (Primeira rodada)
  Ana Ivanovic (Quarta rodada)
  Maria Kirilenko (Quarta rodada)
  Dominika Cibulková (Segunda rodada)
  Roberta Vinci (Terceira rodada)

<ol start=17>
  Lucie Šafářová ''(Segunda rodada)
  Julia Görges ''(Quarta rodada)
  Ekaterina Makarova ''(Quartas de final)
  Yanina Wickmayer ''(Terceira rodada)
  Varvara Lepchenko ''(Segunda rodada)
  Jelena Janković ''(Terceira rodada)
  Klára Zakopalová ''(Segunda rodada)
  Anastasia Pavlyuchenkova ''(Primeira rodada)
  Venus Williams ''(Terceira rodada)
  Hsieh Su-wei ''(Segunda rodada)
  Sorana Cîrstea ''(Terceira rodada)
  Yaroslava Shvedova ''(Primeira rodada)
  Sloane Stephens '' (Semifinais)
  Tamira Paszek ''(Segunda rodada)
  Urszula Radwańska ''(Primeira rodada)
  Mona Barthel ''(Primeira rodada)

Qualificatório

Convites

Chave

Fase Final

Metade superior

Seção 1

Seção 2

Seção 3

Seção 4

Metade infeior

Seção 5

Seção 6

Seção 7

Seção 8

S
Australian Open - Simples feminino